

Geografia
 Grava – frazione di Alluvioni Piovera, in provincia di Alessandria
 Grava – frazione di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno
 Gravà – frazione di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina

Geologia
 Grava – sinonimo di inghiottitoio.
 Grava di Campolato – cavità carsica sita a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia

Persone
 Armando Grava – martire della Resistenza italiana
 Gianluca Grava – calciatore italiano.
 Ruggero Grava – calciatore italiano.
 Lino Grava – calciatore italiano.